Е́шюц или Йе́шицы (; ) — деревня в Верхней Лужице, Германия. Входит в состав коммуны Гросдубрау района Баутцен в земле Саксония. Подчиняется административному округу Дрезден.

География 
Находится севернее от города Баутцен на другой стороне Баутценского водохранилища на территории биосферного заповедника «Пустоши и озёра Верхней Лужицы». Через деревню проходит автомобильная дорога 107 (Радибор — Дельня-Горка). В одном километре на востоке от деревни проходит федеральная автомобильная дорога 156 (Баутцен — Вайсвассер).

Соседние населённые пункты: на севере — деревня Мала-Дубрау, на юго-востоке — деревня Дельня-Горка коммуны Мальшвиц и на западе — деревня Хвачицы.

История 
Впервые упоминается в 1364 году под наименованием Gessicz.

До 1936 года была центром одноимённой коммуны, с 1936 по 1994 года входила в коммуну Кватиц. С 1994 года входит в современную коммуну Гросдубрау.

В настоящее время деревня входит в состав культурно-территориальной автономии «Лужицкая поселенческая область», на территории которой действуют законодательные акты земель Саксонии и Бранденбурга, содействующие сохранению лужицких языков и культуры лужичан.

 Исторические немецкие наименования
 Gessicz, 1364
 Jeschicz, 1365
 Jesschicz, 1513

Население 
Официальным языком в населённом пункте, помимо немецкого, является также верхнелужицкий язык.

Согласно статистическому сочинению «Dodawki k statisticy a etnografiji łužickich Serbow» Арношта Муки в 1884 году в деревне проживало 67 человек (из них — 62 серболужичанина (92 %)).

Примечания

Литература 
 Quatitz/Chwaćicy mit Dahlowitz/Dalicy, Jeschütz/Ješicy und Kronförstchen/Křiwa Boršć. W: Oberlausitzer Heide- und Teichlandschaft (= Werte der deutschen Heimat. Zwjazk 67). 1. nakład. Böhlau, Köln/Weimar/Wien 2005, ISBN 978-3-412-08903-0, str. 243—246.

Ссылки 
  Jeschütz/ Ješicy, Historisches Ortsverzeichnis von Sachsen

Населённые пункты Верхней Лужицы
Населённые пункты коммуны Гросдубрау
Населённые пункты Лужицкой поселенческой области